Квалификация (отборочный турнир) 16-го чемпионата мира по волейболу среди женщин прошла в период с 9 декабря 2008 по 30 августа 2009 года с участием 96 национальных сборных команд. Было разыграно 22 путёвки в финальный турнир мирового первенства (8 — от Европы, 4 — от Азии, 6 — от Северной, Центральной Америки и Карибского бассейна, 2 — от Южной Америки, 2 — от Африки). От квалификации освобождены команды Японии (страна-организатор) и России (победитель предыдущего чемпионата мира).

Европа 
Команды-участницы: Австрия, Азербайджан, Албания, Белоруссия, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, Великобритания, Германия, Греция, Грузия, Дания, Израиль, Испания, Италия, Молдавия, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Турция, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Эстония.

От участия в турнире отказалась первоначально заявленная Исландия.

Первый групповой раунд

Группа А 
9—11.01.2009. Лендава (Словения) 

 Исландия — отказ.

 9 января: Венгрия — Австрия 3:1 (25:12, 19:25, 25:10, 25:15); Словения — Босния и Герцеговина 3:0 (25:22, 25:15, 25:13).
 10 января: Венгрия — Босния и Герцеговина 3:0 (25:17, 25:19, 25:20); Словения — Австрия 3:0 (25:20, 25:15, 25:18).
 11 января: Босния и Герцеговина — Австрия 3:0 (25:16, 25:19, 27:25); Венгрия — Словения 3:1 (25:22, 21:25, 25:17, 25:19).

Группа В 
2—4.01.2009. Шеффилд (Великобритания) 

 2 января: Португалия — Великобритания 3:2 (22:25, 27:25, 25:18, 25:27, 15:9); Израиль — Черногория 3:0 (25:18, 25:15, 25:11).
 3 января: Великобритания — Черногория 3:1 (26:24, 26:24, 21:25, 25:20); Израиль — Португалия 3:0 (25:16, 25:18, 27:25).
 4 января: Израиль — Великобритания 3:0 (25:12, 26:24, 25:19); Португалия — Черногория 3:0 (25:18, 25:20, 25:14).

Группа С 
9—11.01.2009. Таллин (Эстония) 

 9 января: Молдавия — Дания 3:0 (25:10, 25:20, 25:20); Эстония — Грузия 3:0 (25:17, 25:20, 25:14).
 10 января: Грузия — Дания 3:1 (25:18, 19:25, 25:23, 25:15); Молдавия — Эстония 3:2 (25:22, 14:25, 21:25, 25:9, 15:12).
 11 января: Молдавия — Грузия 3:0 (25:9, 25:8, 25:13); Эстония — Дания 3:0 (25:14, 25:14, 25:18).

Итоги 
Две лучшие команды из группы А (Венгрия, Словения) и победители групп В и С (Израиль, Молдавия) вышли во второй групповой раунд, где к ним присоединились ещё 14 команд.

Второй групповой раунд

Группа D 
15—17.05.2009. Куба (Азербайджан) 

 15 мая: Белоруссия — Украина 3:0 (25:23, 28:26, 25:22); Азербайджан — Израиль 3:1 (25:14, 21:25, 25:20, 25:13).
 16 мая: Израиль — Украина 3:1 (25:19, 25:19, 17:25, 25:21); Белоруссия — Азербайджан 3:0 (25:19, 25:22, 31:29).
 17 мая: Белоруссия — Израиль 3:1 (22:25, 25:18, 25:23, 25:17); Азербайджан — Украина 3:0 (25:16, 26:24, 25:9).

Группа E 
15—17.05.2009. Сплит (Хорватия) 

 15 мая: Хорватия — Венгрия 3:0 (25:14, 25:12, 25:12); Бельгия — Словакия 3:0 (25:23, 25:18, 25:17).
 17 мая: Хорватия — Словакия 3:0 (25:15, 25:20, 25:21); Бельгия — Венгрия 3:0 (25:16, 25:18, 25:22).
 18 мая: Хорватия — Бельгия 3:0 (25:17, 30:28, 25:17); Словакия — Венгрия 3:0 (25:15, 25:20, 25:20).

Группа F 
13—17.05.2009. Габрово (Болгария) 

 13 мая: Чехия — Румыния 3:1 (25:23, 25:22, 21:25, 25:22); Болгария — Молдова 3:0 (25:16, 25:22, 25:13).
 14 мая: Румыния — Молдова 3:0 (25:9, 25:15, 25:15); Болгария — Албания 3:0 (25:10, 25:16, 25:18).
 15 мая: Чехия — Молдова 3:0 (25:16, 25:10, 25:15); Румыния — Албания 3:0 (25:11, 25:15, 25:15).
 16 мая: Чехия — Албания 3:0 (25:16, 25:12, 25:13); Болгария — Румыния 3:1 (25:22, 25:16, 26:28, 25:20).
 17 мая: Албания — Молдова 3:1 (25:21, 24:26, 25:23, 25:23); Болгария — Чехия 3:1 (26:24, 26:28, 25:22, 25:20).

Группа G 
13—17.05.2009. Марсель (Франция) 

 13 мая: Испания — Греция 3:1 (25:20, 19:25, 25:20, 25:15); Словения — Финляндия 3:0 (25:16, 25:17, 25:22).
 14 мая: Греция — Финляндия 3:0 (25:19, 25:17, 25:14); Франция — Словения 3:1 (24:26, 25:20, 25:11, 25:20).
 15 мая: Франция — Финляндия 3:1 (25:22, 25:20, 21:25, 25:14); Испания — Словения 3:2 (19:25, 26:24, 21:25, 25:15, 15:8).
 16 мая: Испания — Финляндия 3:0 (25:12, 25:5, 25:13); Франция — Греция 3:1 (23:25, 25:19, 25:23, 25:8).
 17 мая: Словения — Греция 3:2 (20:25, 20:25, 25:23, 25:16, 15:13); Испания — Франция 3:2 (16:25, 25:23, 26:24, 19:25, 15:12).

Итоги 
По две лучшие команды из групп D и E (Белоруссия, Азербайджан, Хорватия, Бельгия) и по три лучшие из групп F и G (Болгария, Чехия, Румыния, Испания, Франция, Словения) вышли в третий групповой раунд, где к ним присоединились ещё 6 команд.

Третий групповой раунд

Группа Н 
17—19.07.2009. Конельяно (Италия) 

 17 июля: Чехия — Болгария 3:1 (21:25, 25:21, 25:23, 25:19); Италия — Белоруссия 3:0 (25:13, 25:19, 25:18).
 18 июля: Белоруссия — Болгария 3:1 (18:25, 25:16, 25:23, 25:22); Италия — Чехия 3:0 (26:24, 25:13, 27:25).
 19 июля: Чехия — Белоруссия 3:1 (25:21, 21:25, 25:18, 25:22); Италия — Болгария 3:2 (22:25, 25:22, 19:25, 25:23, 15:10).

Группа I 
17—19.07.2009. Суботица (Сербия) 

 17 июля: Сербия — Испания 3:0 (25:15, 25:20, 25:14); Хорватия — Румыния 3:1 (22:25, 25:11, 25:16, 25:6).
 18 июля: Сербия — Румыния 3:1 (25:17, 26:28, 25:15, 25:15); Хорватия — Испания 3:2 (25:23, 14:25, 22:25, 25:17, 16:14).
 19 июля: Румыния — Испания 3:1 (15:25, 25:19, 25:20, 25:17); Сербия — Хорватия 3:1 (25:22, 24:26, 25:17, 25:19).

Группа J 
17—19.07.2009. Жешув (Польша) 

 17 июля: Турция — Франция 3:0 (25:18, 25:18, 25:21); Польша — Бельгия 3:2 (23:25, 25:14, 25:21, 19:25, 16:14).
 18 июля: Турция — Бельгия 3:0 (25:21, 25:13, 25:18); Польша — Франция 3:0 (25:17, 25:10, 32:30).
 19 июля: Бельгия — Франция 3:1 (25:19, 25:19, 13:25, 25:19); Турция — Польша 3:1 (25:23, 25:19, 23:25, 28:26).

Группа K 
17—19.07.2009. Алмере (Нидерланды) 

 17 июля: Нидерланды — Словения 3:1 (25:18, 28:30, 25:19, 25:14); Германия — Азербайджан 3:2 (25:18, 25:21, 20:25, 24:26, 15:13).
 18 июля: Нидерланды — Азербайджан 3:0 (25:20, 25:19, 25:15); Германия — Словения 3:0 (25:14, 25:22, 25:23).
 19 июля: Азербайджан — Словения 3:2 (18:25, 25:9, 14:25, 25:18, 15:10); Германия — Нидерланды 3:0 (25:23, 25:20, 25:18).

Итоги 
По итогам третьего группового раунда путёвки на чемпионат мира 2010 года получили по две лучшие команды из групп — Италия, Чехия, Сербия, Хорватия, Турция, Польша, Германия и Нидерланды.

Азия 
Команды-участницы: Бангладеш, Казахстан, Китай, Новая Зеландия, Самоа, Таиланд, Тайвань, Тонга, Узбекистан, Фиджи, Южная Корея.

От участия в турнире отказалась первоначально заявленные Соломоновы Острова и Мальдивы.

Первый групповой раунд

Группа А 
20—24.04.2009. Веллингтон (Новая Зеландия) 

 Соломоновы Острова — отказ.

 20 апреля: Фиджи — Самоа 3:2 (13:25, 25:17, 14:25, 25:21, 15:10).
 21 апреля: Новая Зеландия — Самоа 3:1 (25:21, 25:23, 20:25, 25:19).
 22 апреля: Самоа — Тонга 3:0 (25:20, 25:14, 25:16); Новая Зеландия — Фиджи 3:0 (25:15, 25:16, 25:21).
 23 апреля: Фиджи — Тонга 3:0 (25:23, 25:23, 26:24).
 24 апреля: Новая Зеландия — Тонга 3:0 (25:15, 25:10, 25:17).

Итоги 
Две лучшие команды (Новая Зеландия, Фиджи) вышли во второй групповой раунд, где к ним присоединились ещё 5 команд.

Второй групповой раунд

Группа В 
16—18.06.2009. Усть-Каменогорск (Казахстан) 

 Мальдивы — отказ.

 16 июня: Узбекистан — Новая Зеландия 3:0 (25:20, 25:17, 25:19).
 17 июня: Казахстан — Новая Зеландия 3:0 (25:9, 25:15, 25:18).
 18 июня: Казахстан — Узбекистан 3:0 (25:10, 25:15, 25:9).

Группа С 
12—14.06.2009. Накхонпатхом (Таиланд) 

 12 июня: Тайвань — Бангладеш 3:0 (25:6, 25:6, 25:7); Таиланд — Фиджи 3:0 (25:11, 25:11, 25:12).
 13 июня: Тайвань — Фиджи 3:0 (25:18, 25:21, 25:15); Таиланд — Бангладеш 3:0 (25:1, 25:1, 25:3).
 14 июня: Фиджи — Бангладеш 3:0 (25:4, 25:6, 25:10); Таиланд — Тайвань 3:2 (25:27, 25:15, 21:25, 25:11, 15:9).

Итоги 
По три лучшие команды из групп (Казахстан, Узбекистан, Новая Зеландия, Таиланд, Тайвань, Фиджи) вышли в третий групповой раунд, где к ним присоединились ещё две команды (Китай и Южная Корея).

Третий групповой раунд

Группа D 
3—5.07.2009. Чэнду (Китай) 

 3 июля: Таиланд — Узбекистан 3:0 (25:17, 25:10, 25:17); Китай — Фиджи 3:0 (25:10, 25:12, 25:13).
 4 июля: Китай — Узбекистан 3:0 (25:5, 25:9, 25:13); Таиланд — Фиджи 3:0 (25:13, 25:15, 25:15).
 5 июля: Узбекистан — Фиджи 3:0 (25:21, 25:18, 25:23); Китай — Таиланд 3:0 (25:17, 25:22, 25:15).

Группа Е 
28—30.08.2009. Цзяи (Тайвань) 

 28 августа: Южная Корея — Новая Зеландия 3:0 (25:8, 25:8, 25:8); Казахстан — Тайвань 3:1 (25:18, 25:16, 20:25, 25:17).
 29 августа: Южная Корея — Казахстан 3:1 (26:24, 18:25, 25:18, 25:14); Тайвань — Новая Зеландия 3:0 (25:7, 25:11, 25:10).
 30 августа: Казахстан — Новая Зеландия 3:0 (25:8, 25:8, 25:9); Южная Корея — Тайвань 3:1 (25:15, 25:20, 23:25, 25:20).

Итоги 
По итогам третьего группового раунда путёвки на чемпионат мира 2010 года получили по две лучшие команды из групп — Китай, Таиланд, Южная Корея и Казахстан.

Северная, Центральная Америка и Карибский бассейн 
Команды-участницы: Американские Виргинские острова, Ангилья, Антигуа и Барбуда, Аруба, Багамские Острова, Барбадос, Белиз, Бермудские острова, Британские Виргинские острова, Гаити, Гватемала, Гондурас, Гренада, Доминика, Доминиканская Республика, Каймановы острова, Канада, Коста-Рика, Куба, Мексика, Нидерландские Антильские острова, Никарагуа, Панама, Пуэрто-Рико, Сальвадор, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Суринам, США, Тринидад и Тобаго, Ямайка.

Первый групповой раунд

Группа А 
15—19.04.2009. Мариго (Сен-Мартен) 

 15 апреля: Бермудские острова — Доминика 3:0 (25:15, 25:21, 25:18); Сент-Китс и Невис — Британские Виргинские острова 3:0 (25:10, 25:13, 25:9).
 16 апреля: Доминика — Ангилья 3:1 (25:21, 23:25, 25:16, 27:25); Бермудские острова — Сент-Китс и Невис 3:0 (25:14, 25:17, 25:18).
 17 апреля: Ангилья — Сент-Китс и Невис 3:1 (25:20, 18:25, 26:24, 25:22); Бермудские острова — Британские Виргинские острова 3:0 (25:5, 25:9, 25:15).
 18 апреля: Ангилья — Британские Виргинские острова 3:0 (25:11, 25:16, 25:11); Сент-Китс и Невис — Доминика 3:0 (25:15, 25:21, 25:16).
 19 апреля: Бермудские острова — Ангилья 3:0 (25:10, 25:18, 25:18); Доминика — Британские Виргинские острова 3:0 (25:10, 25:15, 25:5).

Группа В 
27—29.03.2009. Грос-Айлет (Сент-Люсия) 

 27 марта: Антигуа и Барбуда — Сент-Винсент и Гренадины 3:0 (25:12, 25:15, 25:7); Сент-Люсия — Гренада 3:0 (25:15, 25:14, 25:9).
 28 марта: Антигуа и Барбуда — Гренада 3:0 (25:13, 25:13, 25:14); Сент-Люсия — Сент-Винсент и Гренадины 3:0 (29:27, 25:8, 25:14).
 29 марта: Сент-Винсент и Гренадины — Гренада 3:0 (25:21, 25:23, 25:13); Сент-Люсия — Антигуа и Барбуда 3:1 (22:25, 25:13, 25:15, 25:13).

Итоги 
Победители групп (Бермудские острова и Сент-Люсия) вышли во второй групповой раунд, где к ним присоединились ещё 16 команд.

Второй групповой раунд

Группа С 
2—6.06.2009. Порт-оф-Спейн (Тринидад и Тобаго)
 Подгруппа А 

 2 июня: Американские Виргинские острова — Аруба 3:0 (25:19, 29:27, 25:11).
 3 июня: Тринидад и Тобаго — Американские Виргинские острова 3:0 (25:23, 25:12, 25:8).
 4 июня: Тринидад и Тобаго — Аруба 3:0 (25:12, 25:8, 25:9).

 Подгруппа В 

 2 июня: Бермудские острова — Суринам 3:0 (25:18, 25:22, 25:22).
 3 июня: Нидерландские Антильские острова — Суринам 3:1 (26:28, 25:16, 25:20, 25:17).
 4 июня: Нидерландские Антильские острова — Бермудские острова 3:2 (25:21, 20:25, 21:25, 28:26, 15:13).

 ПЛЕЙ-ОФФ
 5 июня Полуфинал. Нидерландские Антильские острова — Американские Виргинские острова 3:2 (25:14, 20:25, 21:25, 25:23, 15:10); Тринидада и Тобаго — Бермудские острова 3:0 (25:16, 25:11, 25:12).
 6 июня Матч за 5-е место. Суринам — Аруба 3:0 (25:10, 25:20, 25:13).
 6 июня Матч за 3-е место. Американские Виргинские острова — Бермудские острова 3:2 (27:25, 25:21, 13:25, 10:25, 15:6).
 6 июня Финал. Тринидад и Тобаго — Нидерландские Антильские острова 3:0 (25:16, 25:15, 25:11).

Группа D 
10—14.06.2009. Бриджтаун (Барбадос)
 Подгруппа А 

 10 июня: Барбадос — Гаити 3:0 (25:14, 26:24, 25:14).
 11 июня: Багамские Острова — Гаити 3:2 (25:23, 25:21, 22:25, 22:25, 15:11).
 12 июня: Барбадос — Багамские Острова 3:2 (22:25, 25:18, 26:24, 23:25, 15:7).

 Подгруппа В 

 10 июня: Ямайка — Сент-Люсия 3:0 (25:15, 25:23, 25:21).
 11 июня: Сент-Люсия — Каймановы острова 3:0 (25:17, 25:15, 25:23).
 12 июня: Ямайка — Каймановы острова 3:0 (25:7, 25:19, 25:15).

 ПЛЕЙ-ОФФ
 13 июня Матч за 5-е место. Гаити — Каймановы острова 3:0 (25:18, 25:21, 25:9).
 13 июня Полуфинал. Ямайка — Багамские Острова 3:0 (25:23, 25:9, 25:13); Барбадос — Сент-Люсия 3:2 (25:15, 21:25, 25:27, 25:19, 18:16).
 14 июня Матч за 3-е место. Багамские острова — Сент-Люсия 3:0 (26:24, 25:14, 25:21).
 14 июня Финал. Барбадос — Ямайка 3:2 (25:14, 25:23, 22:25, 23:25, 15:8).

Группа Е 
9—13.12.2008. Манагуа (Никарагуа) 

 9 декабря: Гватемала — Гондурас 3:0 (25:12, 25:11, 25:15); Сальвадор — Белиз 3:0 (25:17, 25:16, 25:20); Никарагуа — Панама 3:0 (25:22, 25:14, 25:9).
 10 декабря: Сальвадор — Гондурас 3:0 (25:18, 25:19, 25:22); Гватемала — Панама 3:0 (25:20, 25:21, 25:11); Никарагуа — Белиз 3:0 (25:15, 25:13, 25:10).
 11 декабря: Гватемала — Белиз 3:0 (25:13, 25:16, 25:19); Панама — Гондурас 3:1 (25:21, 24:26, 25:20, 25:11); Никарагуа — Сальвадор 3:0 (25:18, 25:9, 25:18).
 12 декабря: Панама — Белиз 3:0 (25:19, 25:18, 25:13); Гватемала — Сальвадор 3:0 (25:14, 25:23, 25:18); Никарагуа — Гондурас 3:0 (25:12, 25:12, 25:13).
 13 декабря: Панама — Сальвадор 3:0 (25:14, 26:24, 25:19); Гондурас — Белиз 3:1 (18:25, 26:24, 25:16, 25:16); Гватемала — Никарагуа 3:1 (11:25, 25:20, 26:24, 25:21).

Итоги 
По три лучшие команды из групп (Тринидада и Тобаго, Нидерландские Антильские острова, Американские Виргинские острова, Барбадос, Ямайка, Багамские острова, Гватемала, Никарагуа, Панама) вышли в третий групповой раунд, где к ним присоединились ещё 7 команд.

Третий групповой раунд

Группа F 
21—23.06.2009. Гавана (Куба) 

 21 июня: Тринидад и Тобаго — Гватемала 3:0 (25:22, 25:21, 25:12); Куба — Никарагуа 3:0 (25:9, 25:13, 25:16).
 22 июня: Никарагуа — Гватемала 3:1 (24:26, 25:16, 25:16, 25:15); Куба — Тринидад и Тобаго 3:0 (25:16, 25:17, 25:13).
 23 июня: Тринидад и Тобаго — Никарагуа 3:1 (25:16, 25:10, 24:26, 25:22); Куба — Гватемала 3:0 (25:6, 25:15, 25:20).

Группа G 
6—8.06.2009. Орландо (США) 

 6 июня: Коста-Рика — Барбадос 3:0 (25:17, 25:19, 25:19); США — Нидерландские Антильские острова 3:0 (25:10, 25:9, 25:5).
 7 июня: Коста-Рика — Нидерландские Антильские острова 3:0 (25:16, 25:9, 25:23); США — Барбадос 3:0 (25:6, 25:11, 25:12).
 8 июня: Нидерландские Антильские острова — Барбадос 3:2 (25:22, 20:25, 27:25, 21:25, 16:14); США — Коста-Рика 3:0 (25:15, 25:9, 25:15).

Группа Н 
12—14.06.2009. Сантьяго (Доминиканская Республика) 

 12 июня: Мексика — Панама 3:1 (25:15, 25:13, 17:25, 25:20); Доминиканская Республика — Американские Виргинские острова 3:0 (25:14, 25:10, 25:11).
 13 июня: Мексика — Американские Виргинские острова 3:0 (25:11, 25:19, 25:13); Доминиканская Республика — Панама 3:0 (25:11, 25:8, 25:9).
 14 июня: Американские Виргинские острова — Панама 3:2 (25:22, 25:22, 16:25, 15:25, 15:13); Доминиканская Республика — Мексика 3:0 (25:12, 25:10, 25:18).

Группа I 
7—9.06.2009. Кагуас (Пуэрто-Рико) 

 7 июня: Канада — Ямайка 3:0 (26:24, 25:17, 25:10); Пуэрто-Рико — Багамские Острова 3:0 (25:15, 25:7, 25:10).
 8 июня: Канада — Багамские Острова 3:0 (25:12, 25:4, 25:9); Пуэрто-Рико — Ямайка 3:0 (25:18, 25:16, 25:9).
 9 июня: Ямайка — Багамские Острова 3:0 (25:23, 25:22, 25:23); Пуэрто-Рико — Канада 3:0 (25:21, 25:18, 25:19).

Итоги 
По итогам третьего группового раунда путёвки на чемпионат мира 2010 года получили победители групп — Куба, США, Доминиканская Республика, Пуэрто-Рико. 

Команды, занявшие в группах вторые места (Тринидад и Тобаго, Коста-Рика, Мексика, Канада), продолжили борьбу за две оставшиеся путёвки в четвёртом раунде плей-офф.

Плей-офф

Группа J 
28—30.08.2009. Тихуана (Мексика) 

 28 августа: Канада — Коста-Рика 3:0 (25:18, 25:19, 25:22); Мексика — Тринидад и Тобаго 3:0 (25:21, 25:15, 25:22).
 29 августа: Канада — Тринидад и Тобаго 3:0 (25:14, 25:20, 25:21); Коста-Рика — Мексика 3:1 (25:21, 25:21, 22:25, 25:18).
 30 августа: Коста-Рика — Тринидад и Тобаго 3:0 (25:16, 25:17, 25:18); Канада — Мексика 3:2 (25:13, 25:22, 22:25, 20:25, 15:8).

Итоги 
По итогам раунда плей-офф две оставшиеся путёвки на чемпионат мира 2010 года получили две лучшие команды — Канада и Коста-Рика.

Южная Америка 
Команды-участницы: Аргентина, Боливия, Бразилия, Венесуэла, Колумбия, Перу, Уругвай, Чили.

Первый групповой раунд

Группа А 
31.05—4.06.2009. Буэнос-Айрес (Аргентина) 

 31 мая: Уругвай — Чили 3:0 (25:14, 25:20, 25:11); Аргентина — Боливия 3:0 (25:6, 25:9, 25:8); Венесуэла — Колумбия 3:1 (25:22, 19:25, 25:19, 25:18).
 1 июня: Венесуэла — Чили 3:0 (25:21, 25:14, 25:21); Уругвай — Боливия 3:1 (25:13, 25:8, 24:26, 25:15); Аргентина — Колумбия 3:0 (25:18, 25:19, 25:11).
 2 июня: Венесуэла — Уругвай 3:1 (20:25, 25:15, 25:19, 25:22); Колумбия — Боливия 3:0 (25:10, 25:13, 25:23); Аргентина — Чили 3:0 (25:13, 25:17, 25:12).
 3 июня: Венесуэла — Боливия 3:0 (25:20, 25:8, 25:10); Колумбия — Чили 3:0 (25:15, 25:21, 25:14); Аргентина — Уругвай 3:0 (27:25, 25:15, 25:10).
 4 июня: Чили — Боливия 3:0 (25:12, 25:19, 25:23); Колумбия — Уругвай 3:2 (20:25, 25:18, 19:25, 25:23, 15:9); Аргентина — Венесуэла 3:0 (25:20, 25:15, 25:20).

Итоги 
Две лучшие команды (Аргентина и Венесуэла) вышли во второй групповой раунд, где к ним присоединились ещё две команд (Бразилия и Перу).

Второй групповой раунд

Группа В 
22—26.07.2009. Белу-Оризонти (Бразилия)
 Предварительная стадия 

 22 июля: Перу — Аргентина 3:2 (16:25, 25:19, 25:22, 20:25, 15:12); Бразилия — Венесуэла 3:0 (25:14, 25:16, 25:17).
 23 июля: Перу — Венесуэла 3:1 (18:25, 25:17, 25:11, 25:17); Бразилия — Аргентина 3:1 (20:25, 25:9, 25:16, 25:11).
 24 июля: Аргентина — Венесуэла 3:1 (25:16, 27:25, 14:25, 25:14); Бразилия — Перу 3:0 (25:14, 25:23, 25:20).

 ПЛЕЙ-ОФФ
 25 июля Полуфинал. Бразилия — Венесуэла 3:0 (25:11, 25:9, 25:10); Перу — Аргентина 3:0 (25:17, 25:22, 25:19).
 26 июля Матч за 3-е место. Венесуэла — Аргентина 3:1 (25:23, 16:25, 25:22, 25:21).
 26 июля Финал. Бразилия — Перу 3:0 (25:14, 25:12, 25:12).

Итоги 
По итогам второго группового раунда путёвки на чемпионат мира 2010 года получили две лучшие команды — Бразилия и Перу.

Африка 
Команды-участницы: Алжир, Ботсвана, Египет, Зимбабве, Камерун, Кения, Маврикий, Мозамбик, Нигерия, Свазиленд, Сенегал, Тунис, ЮАР.

От участия в турнире отказалась первоначально заявленная Демократическая Республика Конго.

Первый групповой раунд

Группа А 
3—7.06.2009. Лагос (Нигерия) 

 ДР Конго — отказ.

 3 июня: Сенегал — Ботсвана 3:0 (25:14, 25:23, 25:18).
 4 июня: Нигерия — Ботсвана 3:2 (25:13, 20:25, 25:14, 22:25, 15:9).
 5 июня: Камерун — Ботсвана 3:0 (25:14, 25:22, 25:22); Сенегал — Нигерия 3:0 (25:22, 25:20, 25:18).
 6 июня: Камерун — Сенегал 3:0 (25:21, 25:14, 25:20).
 7 июня: Камерун — Нигерия 3:1 (21:25, 25:20, 25:15, 25:14).

Группа В 
20—24.05.2009. Мапуту (Мозамбик) 

 20 мая: ЮАР — Зимбабве 3:0 (25:15, 25:7, 25:10); Маврикий — Свазиленд 3:0 (25:9, 25:14, 25:5).
 21 мая: Маврикий — ЮАР 3:1 (22:25, 25:21, 25:15, 25:21); Мозамбик — Свазиленд 3:0 (25:12, 25:16, 25:11).
 22 мая: ЮАР — Свазиленд 3:0 (26:24, 25:16, 25:12); Мозамбик — Зимбабве 3:0 (25:15, 25:10, 25:21).
 23 мая: Свазиленд — Зимбабве 3:0 (25:15, 25:17, 25:20); Маврикий — Мозамбик 3:1 (25:16, 24:26, 25:22, 25:18).
 24 мая: Маврикий — Зимбабве 3:0 (25:9, 25:18, 25:7); ЮАР — Мозамбик 3:0 (25:15, 28:26, 25:17).

Итоги 
По две лучшие команды из групп (Камерун, Сенегал, Маврикий, ЮАР) вышли во второй групповой раунд, где к ним присоединились ещё 4 команды.

Второй групповой раунд

Группа С 
10—12.07.2009. Найроби (Кения) 

 10 июля: Тунис — Камерун 3:2 (27:25, 18:25, 25:18, 18:25, 16:14); Кения — Сенегал 3:0 (25:19, 25:20, 25:14).
 11 июля: Сенегал — Камерун 3:2 (21:25, 25:22, 25:20, 22:25, 15:13); Кения — Тунис 3:0 (25:18, 25:18, 25:16).
 12 июля: Тунис — Сенегал 3:0 (25:19, 25:17, 25:17); Кения — Камерун 3:0 (25:16, 25:21, 25:19).

Группа D 
22—24.07.2009. Батна (Алжир) 

 22 июля: Египет — Маврикий 3:0 (25:19, 25:14, 25:20); Алжир — ЮАР 3:0 (25:13, 25:7, 25:22).
 23 июля: Маврикий — ЮАР 3:0 (25:21, 25:18, 25:16); Алжир — Египет 3:1 (25:18, 20:25, 25:10, 25:20).
 24 июля: Египет — ЮАР 3:1 (25:15, 22:25, 25:10, 25:14); Алжир — Маврикий 3:0 (25:12, 25:10, 25:8).

Итоги 
По итогам второго группового раунда путёвки на чемпионат мира 2010 года получили победители групп — Кения и Алжир.

Ссылки 
 Архив волейбольных результатов
 Отборочный турнир чемпионата мира-2010 на сайте ФИВБ

Чемпионаты мира по волейболу среди женщин
2008 год в волейболе
2009 год в волейболе